Vigilia o Abbondia – periodo di insonnia volontario o una osservanza liturgica o tradizionale
 Vigilia – antico centro abitato della Laguna Veneta
 Alessia Vigilia – ciclista su strada italiana